Hubenice bezeichnet mehrere Orte

 Hubenice, Ortsteil der Landgemeinde Gręboszów, Polen
 Hubenice (Lhota pod Libčany), Ortsteil von Lhota pod Libčany, Tschechien